Василий Воробьёв:
 Воробьёв, Василий Александрович (ок. 1490—1563) — дьяк митрополита Макария.
 Воробьёв, Василий Васильевич (род. 1946) — начальник Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России (1992—1996), генерал-полковник, лауреат Государственной премии имени Г. К. Жукова, доктор экономических наук.
 Воробьёв, Василий Ильич (1923—1995) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Воробьёв, Василий Михайлович (1909—1995) – марийский советский партийный и государственный деятель, председатель Верховного Совета Марийской АССР.
 Воробьёв, Василий Петрович (1887—1954) — советский чувашский композитор, хоровой дирижёр, педагог.
 Воробьёв, Василий Фролович (1899—1966) — советский военачальник, генерал-лейтенант, кандидат военных наук, доцент.